Bunny signifie « lapin » en anglais, dans un contexte plus enfantin que pour  (aussi « lapin »).

 Playboy Bunny ou Bunny girl désigne une femme portant un costume de lapin inspiré de la mascotte de Playboy.
 Bunny Tsukino alias Bunny Rivière est le nom d'Usagi Tsukino dans la version française de Sailor Moon (respectivement manga et anime).
 Bugs Bunny est un personnage de dessins animés
 Bad Bunny, un rappeur portoricain.
 Bunny est une composition de Shorty Rogers
 John Bunny (1863-1915) est un acteur américain.
 Bunny est un court métrage d'animation américain réalisé par Chris Wedge, sorti en 1998 aux États-Unis.
 Bunny (ou Bunnymund en anglais) est un personnage du film Les Cinq Légendes.
 Le bunny chow est un sandwich sud-africain, au curry.
 Bunny Chow est un film du réalisateur sud-africain , réalisé en 2006.